Анджелия Стоянович (; род. 12 ноября 1987, Белград) — югославская и сербская шахматистка, международный гроссмейстер (WGM, 2007), тренер ФИДЕ (2015).

Трехкратная чемпионка Сербии (2007, 2008 и 2010 гг.). Двукратный серебряный призер чемпионатов Сербии (2011 и 2012 гг.).

В составе сборной Югославии участница трех юниорских командных чемпионатов Европы (2000, 2003 и 2004 гг.). Всегда выступала на 2-й доске. В 2003 г. в составе команды стала серебряным призером турнира, в 2004 г. — победительницей и обладателем индивидуальной бронзовой медали на 2-й доске.

В составе сборной Сербии участница четырех шахматных олимпиад (2008—2014 гг.; всегда выступала на 3-й доске) и пяти командных чемпионатов Европы (2007—2015 гг.; в 2015 г. выступала на 1-й доске).

Участница личных чемпионатов Европы 2008 и 2009 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Стоянович в базе Chessgames
 Личная карточка А. Стоянович на сайте 365Chess

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Белграде